Ел Мудо има више значења:

 Ел Мудо (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мудо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику